Miejscowości w USA:
 Connersville – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Fayette
Gminy w USA:
 Connersville (ang. Connersville Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Fayette